

Sigle 
 Partido Justicialista – partito politico argentino
 Pearl Jam – gruppo musicale statunitense
 Pete Junior Gambadilegno – personaggio dell'universo Disney

Codici 
 PJ – codice vettore IATA di Air Saint-Pierre

Televisione 
 Il commissariato Saint Martin (P.J.) – serie televisiva francese

Altro 
 PJ – personaggio della Disney
 pJ – simbolo del picojoule
 PJ – simbolo del petajoule
 PJ – vecchia targa automobilistica di Plzeň sud (Repubblica Ceca)